Банне:

Топоним 
 Банне — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Банне () — коммуна во Франции, в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Буле-Мозель.
 Банне — коммуна во Франции, департамент Шер.

Примечания